Gis steht für:
 Berg in Oberösterreich (örtlicher Name): Lichtenberg (Südliche Böhmerwaldausläufer)
 gis-Moll, Tonart des Tongeschlechts Moll
 Gis-Dur, Tonart des Tongeschlechts Dur, siehe Tonart #Anordnung und Verwandtschaft der Dur- und Molltonarten
 um einen Halbton erhöhter Grundton G, siehe Tonleiter

GIS steht für:
 Gas Insulated Switchgear, deutsch Gasisolierte Schaltanlage
 Gas Injection System in der Rasterelektronenmikroskopie
 Gebäudeinformationssystem in der Gebäudeautomatisierung
 Gebühren Info Service, eine Tochterfirma des ORF (Österreichischer Rundfunk)
 Gefahrstoff-Informationssystem (GISCODE)
 Gemeinschaft Integrierter Staaten
 General Intelligence Service, der ägyptische Geheimdienst Jihaz al-Mukhabarat al-Amma
 Generic Interface Specification, eine Authentifizierungsmethode
 Genome Institute of Singapore
 Genossenschaftlicher Informations Service, eine Gruppe von Softwareprodukten, die u. a. die Volks- und Raiffeisenbanken mit u. a. Wertpapier-Kursinformationen versorgt und von der vwdgroup betrieben wird
 Geographic Information System bzw. Geoinformationssystem
 Geschäftsinformationssystem, siehe Informationssystem
 Geschlechtsidentitätsstörung
 Getaway in Stockholm, eine schwedische Filmserie von illegalen Straßenrennen
 Gruppo di Intervento Speciale, die italienische Anti-Terror-Einheit der italienischen Carabinieri

Abkürzung